Исянгильдино — название населённых пунктов:

Россия 
 Исянгильдино — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Исянгильдино — село в Александровском районе Оренбургской области.